

Geografia

Repubblica Ceca 
 Niva – comune nel distretto di Prostějov (Olomouc)
 Široká Niva – comune nel distretto di Bruntál (Moravia-Slesia)

Russia 
 Niva – fiume

Slovacchia 
 Dobrá Niva – comune nel distretto di Zvolen (Banská Bystrica)

Svizzera 
 Niva – ex comune ora frazione di Campo, comune nel distretto di Vallemaggia (Canton Ticino)

Trasporti 
 Lada-Vaz Niva – autoveicolo prodotto dalla Lada-Vaz
 Zolotaja Niva – stazione della metropolitana di Novosibirsk